Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie był ósmą edycją w historii i, jak każdy poprzedni, odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, a przeprowadzono ją w dniach od 29 lipca do 7 sierpnia 1992 roku.

Drużyny uczestniczące 
  Hiszpania (jako gospodynie)
  ZSRR (jako mistrzynie świata 1990)
  Chiny (jako mistrzynie Azji 1991)
  Brazylia (jako mistrzynie Ameryki Południowej 1991)
  Japonia (zamiast zespołu z Afryki)
  USA (jako zdobywczynie 4. miejsca w Pucharze Świata 1991)
  Kuba (jako mistrzynie panamerykańskie 1991)
  Holandia (jako wicemistrzynie Europy 1991)

Uwagi

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Ćwierćfinały

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1992

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992